Costituzione – atto normativo fondamentale di un organismo sociale
 Costituzione della Repubblica Italiana – legge fondamentale della Repubblica Italiana
 Costituzione imperiale – nel diritto romano, le decisioni con valore pari a quello della legge, adottate dall'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni
 Costituzione apostolica – documento della Chiesa cattolica
 Costituzione fisica – conformazione del corpo
 Costituzione in giudizio – in diritto
 Costituzione – pirofregata della Regia Marina

Altri progetti